Сокол (ледовый дворец, Красноярск)
 Сокол (ледовый дворец, Новочебоксарск)